Buick Serie 80 Limited – nome associato alla Buick Limited dal 1940 al 1942.
Buick Serie 80 – nome associato alla Buick Roadmaster dal 1931 al 1933.
Buick Serie 80 Roadmaster – nome associato alla Buick Roadmaster dal 1936 al 1939.